Сиони () — посёлок городского типа (даба) в Тианетском муниципалитете края Мцхета-Мтианети, Грузия. Расположен в 80 км от железнодорожной станции Тбилиси. Возник в 1951 году при строительстве Сионского водохранилища. Статус посёлка городского типа с 1960 года. До 1970-х годов носил название Сионмшени.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тианетского муниципалитета